Muziek
 Eriksson Delcroix, Belgisch country- en bluegrassduo

Personen met de achternaam Delcroix
 Blanche Delacroix, minnares van koning Leopold II van België
 Claude Delcroix, Belgisch politicus
 Désiré Delcroix, Belgisch schrijver
 Hannes Delcroix, Belgisch voetballer
 Leo Delcroix, Belgisch politicus
 Ludo Delcroix, Belgisch wielrenner
 Nathalie Delcroix, Belgisch zangeres
 Roger Delcroix, Belgisch politicus en syndicalist